Rockingham – miejscowość w Nowej Południowej Walii (Australia)
 City of Rockingham – jednostka samorządu terytorialnego w stanie Australia Zachodnia
Miejscowości w USA:
 Rockingham – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Bacon
 Rockingham – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Richmond
 Rockingham – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Gminy w USA:
 Rockingham (ang. Rockingham Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Richmond
 Rockingham (ang. Rockingham Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rockingham (ang. Rockingham County) – w stanie New Hampshire
 hrabstwo Rockingham (ang. Rockingham County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Rockingham (ang. Rockingham County) – w stanie Wirginia
W Wielkiej Brytanii:
 Rockingham – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)